CSK steht für:
 CSK Holdings, ehemaliger Unternehmensname des japanischen Konzerns SCSK Corporation
 Coloskopie in der Inneren Medizin 
 Tschechoslowakei (ISO-3166-Länderkürzel)
 Tschechoslowakische Krone (ISO-4217-Code), ehemalige Währung
 Flughafen Cap Skirring (IATA-Code), Flughafen im Senegal

CsK steht für:
 CsK (Legierung), Legierung, die aus Cäsium und Kalium besteht und ein Eutektikum bei −37,5 °C bildet

csk steht für:
 Kasa (Sprache) (ISO-639-3-Code), Niger-Kongo-Sprache in Casamance, Senegal

Abkürzung